Тимоховка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Тимоховка — деревня в Горецком районе Могилёвской области.
 Тимоховка — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.